Carica, (od lat. caesar), vladarica, odnosno državni poglavaru u državi koja je po državnom uređenju carstvo
 Carica (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača, BiH
 Carica (biljni rod), biljni rod iz porodice Caricaceae